D910 (Eure-et-Loir), een departementale weg in het Franse departement Eure-et-Loir
D910 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine
D910 (Indre-et-Loire), een departementale weg in het Franse departement Indre-et-Loire
D910 (Vienne), een departementale weg in het Franse departement Vienne
D910 (Yvelines), een departementale weg in het Franse departement Yvelines